Werda kan syfta på:

Geografi

Botswana 

 Werda, Botswana, ort, Kgalagadi,

Tyskland 

 Werda, Sachsen, kommun, Sachsen,